I Campionati mondiali di sollevamento pesi 1910 si disputarono in due edizioni separate, la 13ª, e 14ª, a Düsseldorf e Vienna, tra il 4 giugno e il 10 ottobre.

Per la specialità del sollevamento pesi le edizioni multiple in un anno si erano già svolte nel 1905 (tre) e si ripeteranno nel 1911 (quattro).

Titoli in palio 
Nella 13ª edizione si assegnarono titoli nelle quattro categorie sotto elencate, nella 14ª invece vennero assegnati in due categorie, i pesi medi e i pesi massimi.

Risultati

13ª edizione 
Nella 13ª edizione, disputata a Düsseldorf dal 4 al 6 giugno 1910, parteciparono cinquantasette atleti rappresentanti di cinque nazioni. La Germania e l'Austria si aggiudicarono due categorie a testa.

14ª edizione 
Nella 14ª edizione, disputata a Vienna il 9 e 10 ottobre 1910, parteciparono quindici atleti rappresentanti di due nazioni. L'Austria si aggiudicò tutti i posti sul podio.

Medagliere

Note 

1910
Sollevamento pesi nel 1910
Competizioni sportive a Düsseldorf
Competizioni sportive a Vienna